Trent's Last Case (1920), filme mudo com Gregory Scott
 Trent's Last Case (1929), filme de Howard Hawks, traduzido no Brasil como "O Último Caso de Trent"
 Trent's Last Case (1952), filme com Orson Welles, exibido no Brasil como "O Último Caso de Trent"

Desambiguações de cinema